Anna Chromy (1940-2021), est un peintre et sculpteur tchèque.
 Bronisław Chromy (1925-2017), est un sculpteur, peintre, dessinateur, graveur polonais.
Patronyme polonais
Patronyme tchèque